Gérard Lefranc (1935) – ex schermidore francese
 Jean-Georges Lefranc de Pompignan (1715-1790) – politico e arcivescovo cattolico francese
 Sophie Lefranc-Duvillard (1971-2017) – sciatrice alpina francese